

Cinema 
La tela del ragno – mediometraggio del 1913 prodotto dalla Pasquali Film di Torino
La tela del ragno (The Cobweb) – film del 1955 diretto da Vincente Minnelli
La tela del ragno (The Spider's Web) – film del 1960 diretto da Godfrey Grayson (1960)
La tela del ragno – film del 1970
La tela del ragno (Das Spinnennetz) – film del 1989 diretto da Bernhard Wicki

Televisione 
 La tela del ragno (The Grid) – miniserie televisiva del 2004
 La tela del ragno (Solo Flight) – episodio della settima stagione di Magnum, P.I.

Altro 
 La tela del ragno (The Groote Park Murder) – romanzo di Freeman Wills Crofts del 1923
 The cobweb (La tela del ragno) – romanzo di William Gibson del 1954
 La tela del ragno (Spider's Web) – piece teatrale di Agatha Christie del 1957
 La tela del ragno – traccia dell'album Essere o sembrare dei Litfiba del 2005

Pagine correlate 
The Spider's Web